Pieve di San Cassiano in Campavane – chiesa di Le Pievi, nel comune di Laterina
 Pieve di San Cassiano di Controni – chiesa di San Cassiano, nel comune di Bagni di Lucca